Tirpitz kan være:

 Tirpitz – et nazitysk slagskib fra 2. verdenskrig.
 Alfred von Tirpitz – en tysk storadmiral omkring 1. verdenskrig.
 Tirpitz-stillingen - bunkere i Atlantvolden fra 2. verdenskrig.